Апостольский викариат Табука () — апостольский викариат Римско-Католической церкви с центром в городе Табук, Филиппины. В юрисдикцию апостольского викариата Табука входят часть провинций Калинга и Апаяо. Кафедральным собором апостольского викариата Табука является церковь святого Вильяма.

История 

6 июля 1992 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Philippinarum Insularum, которой учредил апостольский викариат Табука, выделив его из апостольского викариата Горной провинции (сегодня — Епархия Багио).

Ординарии апостольского викариата 

 епископ Carlito J. Cenzon (6.07.1992 — 25.01.2002);
 епископ Prudencio Padilla Andaya (16.04.2003 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Philippinarum Insularum

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Филиппин